Germantown (Illinois)
Germantown (Kentucky)
Germantown (Maryland)
Germantown (Ohio)
Germantown (Pensilvânia)
Germantown (Tennessee)
Germantown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos